Erdbeertomate ist der Name der Früchte folgender Pflanzen:

 Physalis grisea
 Physalis pruinosa